Колонија лас Америкас има више значења:

 Колонија лас Америкас (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Колонија лас Америкас, Ла Асијендита (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија лас Америкас (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику